

Toponymes

Burkina Faso 
 Koro, un village du département et la commune rurale de Nouna, dans la province de la Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Koro, un village du département et la commune rurale de Guiaro, dans la province du Nahouri et la région du Centre-Sud ;
 Koro, un village du  du département et la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, dans la province du Houet et la région des Hauts-Bassins ;
 Koro, un village du département et la commune rurale d'Arbollé, dans la province du Passoré et la région du Nord ;
 Koro, un village du département et la commune rurale de département de Zogoré, dans la province du Yatenga et la région du Nord ;
 Koro, un village du département et la commune rurale de Loropéni, dans la province du Poni et la région du Sud-Ouest.

Cameroun 
 Koro, un village du Cameroun

Côte d'Ivoire 
 Koro, un département et une ville de Côte d'Ivoire ;

Fidji 
 Koro, une île fidjienne avec son aérodrome ;
 Mer de Koro, une mer de l'océan Pacifique située aux Fidji ;

Mali 
 Koro, une ville et une commune dans le cercle de Koro et la région de Mopti au Mali ;

Vanuatu 
 Koro, un village de l'île de Gaua, au Vanuatu.

Langues 
 Le koro est une langue océanienne du groupe des langues des îles de l'Amirauté ;
 Le koro est une autre langue océanienne parlée au Vanuatu ;
 Le koro est une langue tibéto-birmane pratiquée en Inde.

Autres 
 Le koro est un syndrome observé principalement en Asie, caractérisé par une anxiété provoquée par la conviction que le pénis se rétracte dans l'abdomen.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités